Svenska serien kan avse:

Svenska serien (fotboll)
Svenska serien (ishockey)